Fort Smith (Arkansas)
 Fort Smith (Montana)
 Fort Smith (Territoris del Nord-oest)